Dal diario di Paperina (Daisy Duck's Diary) è una serie di storie a fumetti della Walt Disney, che racconta avventure della protagonista dal punto di vista del suo diario personale. Nato nel 1954 negli Stati Uniti sul numero 600 di One Shots, nel corso dei decenni il filone è stato fatto proprio da altre tradizioni del fumetto Disney europeo e sudamericano, con una produzione di storie ancora in corso.

Ogni storia comincia con Paperina che sul suo diario scrive le avventure che ha appena vissuto.

In tutti gli episodi appaiono anche altri personaggi Disney, tra i quali Paperino, Qui, Quo, Qua, Gastone e Chiquita.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperina
Fumetti del 1954